Ussatschow ist der Familienname folgender Personen:

Igor Nikolajewitsch Ussatschow (* 1983), russischer Skilangläufer
Juri Wladimirowitsch Ussatschow (* 1957), russischer Kosmonaut